Luc De Vos :
 Luc De Vos (1962-2014), chanteur belge
 Luc De Vos (né en 1946), professeur belge

Voir aussi